In 2009 werd het 69ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 15 februari tot 7 juni. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Flamengo beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase
De twee eerste van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede fase, de twee beste derdes gaan ook door.

Groep Noord

Groep Centrum

Groep Zuid

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase
De twee eerste van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede fase, de twee beste derdes gaan ook door.

Groep Noord

Groep Centrum

Groep Zuid

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui